Ревекка Моисеевна Цу́змер (Рена Цузмер) (1918 — 2009) — советский и российский художник-керамист. Народный художник РФ (2002).

Биография 
Родилась 22 ноября 1918 года в Одессе. Её отец, Моисей Яковлевич Цузмер (1884—1947), выпускник физико-математического факультета Новороссийского университета, был профессором Одесского института народного образования, первым заведующим  еврейским отделом факультета социального воспитания этого института (1921—1922), вёл курс биологии и общего мироведения.

В 1922 году переехала с родителями в Москву, где отец был назначен профессором Московского педагогического института им. В. И. Ленина. В 1949 году окончила Московский институт прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ), среди её преподавателей были Роберт Фальк (живопись) и В. А. Фаворский (композиция).

С 1953 года участвовала в выставках. Персональные выставки в Москве, Ленинграде, Ярославле, Костроме.

Произведения Р. М. Цузмер находятся в государственных и частных художественных музеях России и за рубежом.

Скончалась в Москве 6 августа 2009 года.

Внук — Пётр Юрьевич Малков, патролог.

Награды и премии 
 заслуженный художник РСФСР (1986)
 народный художник РФ (2002)
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1989) — за цикл декоративных работ памяти А. С. Пушкина
 член-корреспондент РАХ
 Золотая Пушкинская медаль (1999, Фонд 200-летия А. С. Пушкина)
 Серебряная медаль РАХ (1996)
 Золотая медаль РАХ (2003) — за персональную выставку

Примечания

Ссылки 
 Творческая биография на сайте Российской академии художеств
 Биография на сайте persona.rin.ru
 «Посвящение». Выставка произведений Рены Цузмер // сайте Российской академии художеств, 18.01.2003
 Рена Цузмер: «Воспеть тебя, керамика моя...» // Телеканал «Культура», 19.09.08 
 Мирра Аспиз. «Огонь живой ту глину опалит...» // lechaim.ru, ноябрь 2003

Художницы СССР
Художники-керамисты СССР
Художники-керамисты России
Графики СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Выпускники Московского института прикладного и декоративного искусства‎